Lissowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Lissowoje/Лисовое, Lessowoje/Лесовое oder Lisnoje/Лисное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandriwka; siehe Lissowe
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjanstyniw; siehe Lissowe (Starokostjanstyniw)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschysk; siehe Lissowe (Wolotschysk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih; siehe Lissowe (Krywyj Rih)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Poliske; siehe Lissowe (Poliske)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, Stadtgemeinde Brody; siehe Lissowe (Solotschiw, Brody)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, Stadtgemeinde Busk, früher Landratsgemeinde Toporiw; siehe Lissowe (Solotschiw, Toporiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, Stadtgemeinde Busk, früher Landratsgemeinde Turja; siehe Lissowe (Solotschiw, Turja)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, Stadtgemeinde Busk, früherLandratsgemeinde Tschanysch; siehe Lissowe (Solotschiw, Tschanysch)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad; siehe Lissowe (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske; siehe Lissowe (Bratske)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod; siehe Lissowe (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubrowyzja; siehe Lissowe (Dubrowyzja)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Rokytne; siehe Lissowe (Rokytne, Riwne)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, Stadtgemeinde Baraniwka; siehe Lissowe (Swjahel, Baraniwka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, Landgemeinde Rajhorodok; siehe Lissowe (Berdytschiw, Rajhorodok)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, Siedlungsgemeinde Jemiltschyne; siehe Lissowe (Swjahel, Jemiltschyne)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Landgemeinde Tschopowytschi; siehe Lissowe (Korosten, Tschopowytschi)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Stadtgemeinde Olewsk; siehe Lissowe (Korosten, Olewsk)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, Landgemeinde Wtschorajsche; siehe Lissowe (Berdytschiw, Wtschorajsche)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Talne; siehe Lissowe (Talne)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korjukiwka; siehe Lissowe (Korjukiwka)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischyn; siehe Lissowe (Nischyn)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Pryluky; siehe Lissowe (Pryluky)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar; siehe Lissowe (Bar)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kamin-Kaschyrskyj; siehe Lissowe (Kamin-Kaschyrskyj)
 Siedlung in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka; siehe Lissowe (Baschtanka)
 Siedlung in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kamjanka; siehe Lissowe (Kamjanka)

Siehe auch:
 Lisne